Wapen van Oudega (De Friese Meren)
 Wapen van Oudega (Smallingerland)
 Wapen van Oudega (Súdwest-Fryslân)